Doda (district), een district van het Indiase unieterritorium Jammu en Kasjmir
 Doda (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Doda
 Doda, de artiestennaam van de Poolse zangeres Dorota Rabczewska